Osud označuje filozofický a náboženský koncept předurčenosti, v české kultuře personifikován sudičkami

Další články obsahující slovo osud:

 Kopí osudu – kopí, jímž byl probodnut bok ukřižovaného Ježíše Krista
 Hora osudu – hora z románového cyklu Pán Prstenů
 Slovanští duchové osudu – v slovanské mytologii duchové, kteří bdí nad lidským osudem

Hudba
 Osud (opera) –  opera Leoše Janáčka
 Síla osudu – opera Giuseppe Verdiho

Kinematografie
 Osud (Star Trek: Stanice Deep Space Nine) – epizoda amerického sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Doteky osudu – americký mysteriózní televizní seriál
 Ironie osudu aneb Rozhodně správná koupel! – sovětský dvoudílný televizní film
 Nezvratný osud (filmová série) – americká série filmových hororů
 Správci osudu – americký romantický sci-fi film

Literatura
 Osud člověka – novela sovětského spisovatele Michaila Alexandroviče Šolochova
 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – román Jaroslava Haška
 Člověk bez osudu – román Imreho Kertésze
 Je vinen osud? – povídka bulharského spisovatele Ljubena Karavelova
 Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu – kniha Pavla Tigrida
 Kulhavý osud – vědeckofantastický román bratrů Strugackých
 Nejlepší osud – kniha z prostředí Star Treku

Související články 

 fatalismus

Externí odkazy